Enrique XXXIII de Reuss-Köstritz (en alemán, Heinrich XXXIII. Reuß zu Köstritz; Mauer, 26 de julio de 1879-Stonsdorf, 15 de noviembre de 1942) fue hijo del príncipe Enrique VII de Reuss-Köstritz y de su esposa, la princesa María Alejandrina de Sajonia-Weimar-Eisenach.

Familia y vida temprana 
El príncipe Enrique XXXIII de Reuss era el hijo del príncipe Enrique VII de Reuss-Köstritz y de la princesa María Alejandrina de Sajonia-Weimar-Eisenach. A través de su madre, el príncipe Enrique XXXIII fue heredero al trono del reino de los Países Bajos hasta el nacimiento de la princesa de la Corona, Juliana, hija de la reina Guillermina.

El príncipe de Reuss se formó como doctor, pasando todos sus exámenes médicos; subsiguientemente entró en el ejército asumiendo una comisión en el 2º Regimiento de Dragones de la Guardia, y más tarde sirvió en el servicio diplomático. Fue ante el príncipe de Reuss que los doctores ingleses, Dr. Elliot y Dr. Austin, tuvieron que responder cuando fueron arrestados como espías en Bélgica cuando fueron juzgados. La cuestión a decidir por el príncipe era si eran verdaderos doctores o no, y tuvo que ponerlos bajo severos exámenes en medicina. Fueron absueltos, y el príncipe reportó "que pensaba que esos doctores ingleses eran dos de los mejores y más honestos hombres que había conocido."

Sucesión holandesa 

El príncipe Enrique XXXIII de Reuss fue visto como el más probable heredero al trono neerlandés en el caso de que la reina Guillermina permaneciera sin hijos. Así hasta 1909 pudo ser considerado como heredero aunque tenía una importante competencia de la familia Wied (la princesa María de Wied era hija del príncipe Federico de los Países Bajos y muy popular en los Países Bajos). El príncipe Enrique XXXIII era el hijo más joven de María Alejandrina (hija de la princesa Sofía de los Países Bajos) y del príncipe Enrique VII de Reuss-Köstritz.

Matrimonios y descendencia 
Su primer matrimonio fue con la princesa Victoria Margarita de Prusia, hija del príncipe Federico Leopoldo de Prusia y la princesa Luisa Sofía de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, el 17 de mayo de 1913 en el Neues Palais, Potsdam, Brandeburgo, Alemania. Tuvieron dos hijos, una hija María Luisa (n. 1915) y un hijo Enrique (n. 1916). Se divorciaron el 14 de julio de 1922.

Después contrajo matrimonio con la rica heredera estadounidense Allene Tew (1872-1955) el 10 de abril de 1929 en París, Francia. Se divorciaron el 31 de octubre de 1935. Su divorcio del príncipe se dijo que era por la adhesión de él a la causa nazi.

Muerte 
Murió el 15 de noviembre de 1942 a la edad de 63 años en Stonsdorf. Obtuvo el título de príncipe de Reuss de Köstritz.

Su segunda esposa, Allene Tew, se convirtió en custodia de su joven hijo y lo llevó a América con ella y su nuevo marido, el conde Pablo de Kotzebue, poco después de su matrimonio en 1936.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 
  
 
 

Casa de Reuss
Príncipes de Reuss